Dual (bedrijf), een voormalige Duitse fabrikant van hoogwaardige audio-apparatuur
Dual (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2022, geregisseerd door Riley Stearns